Dobrogeanu:
 Constantin Dobrogeanu-Gherea, né Katz (1855, satul Slavianka-Iekaterinoslav (Ucraina)  1920, București)
 Alexandru Dobrogeanu-Gherea (1879, Ploiești  1938), un militant comunist român

Dobrogianu 
 Marin Ionescu Dobrogianu

Nume de familie românești